

Села

Михайлове — , Верхньодвінський район, Шайтеровська сільська рада
 Михайлове — , Вітебський район, Вимнянська сільська рада

Михайлове — Полтавська область, Котелевський район, Котелевська селищна рада
 Михайлове — Чернігівська область, Семенівський район, Хотіївська сільська рада

Див. також 
 Михайлівка